Carlo Masseroni – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Daniela Masseroni – ginnasta italiana
 Enrico Masseroni – arcivescovo cattolico italiano
 Giulio Masseroni – pittore italiano